Friis er et navn, der har været båret af flere:

 Achton Friis, dansk maler
 Christian Friis til Borreby, dansk kansler
 Frederik Ferdinand Friis, dansk arkitekt og kgl. bygningsinspektør
 Hans Friis, dansk landskabsmaler
 Hans Friis til Clausholm, dansk godsejer
 Harald T. Friis, dansk ingeniør
 Helge Friis, borgmester
 Janus Friis, dansk iværksætter og IT-udvikler
 Knud Friis, dansk arkitekt (Friis & Moltke)
 Lotte Friis, dansk svømmer
 Lykke Friis, dansk prorektor og samfundsvidenskabelig forsker
 M.P. Friis, dansk statsminister
 Aage Friis, dansk historiker

Sammensatte navne:
 Morten Friis Jensen, dansk fodboldspiller
 Holger Friis Johansen, dansk filolog
 Knud Friis Johansen, dansk arkæolog
 Jakob Friis-Hansen, fodboldtræner
 Flemming Friis Hvidberg, dansk professor og minister
 Jarl Friis-Mikkelsen, journalist og TV-vært
 Kai Friis Møller, dansk forfatter
 J.F.N. Friis-Skotte, dansk minister

For medlemmer af de uddøde adelsslægter Friis, se Friis (adelsslægter)

Det er også navnet på et indkøbscenter i Aalborg:
 Friis (indkøbscenter)